Niepold ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Niepold (* 1982), belgische Akkordeonistin und Komponistin
 Gerd Niepold (1913–2007), deutscher General